Il toponimo Tomești può riferirsi a diverse località della Romania:
Tomești, comune del distretto di Harghita
Tomești, comune del distretto di Hunedoara
Tomești, comune del distretto di Iași
Tomești, comune del distretto di Timiș